Валерий Станиславович Петров (род. ) — российский финансовый аналитик, топ менеджер.
Независимый член наблюдательного совета Банк ВТБ, член комитета по стратегии и корпоративному управлению, член комитета по аудиту, член комитета по кадрам и вознаграждениям.  В 2008 году, работая генеральным директором компании «Ингосстрах-Инвестиции», занял 10 место в рейтинге руководителей финансового сектора России, по версии газеты Коммерсант и Ассоциации менеджеров.

Образование 
 Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского, программист-математик, (1988).
 Тверской государственный технический университет, экономист (1996).
 Московский государственный открытый университет, юрист (1999).
 Сертифицированный международный инвестиционный аналитик (Chartered Financial Analyst), (2004).
 Кандидат экономических наук (2001).

Карьера 
В 1994—1997 годах возглавлял Центр обеспечения и учета фондовых операций банковской группы «СБС».

В 1997—1999 годах работал в должности генерального директора инвестиционной компании ЗАО «Управляющая компания Альянс» (см. Группа Альянс), дочерней фирмы американской Alliance capital management corporation.

В 1999—2000 годах являлся советником генерального директора ММВБ.

С 2000 года работал директором конъюнктурно-аналитического департамента Банка МФК, а затем Директор Конъюнктурно-аналитического департамента АКБ «Росбанк».

В 2003—2006 годах — заместитель генерального директора Московской межбанковской валютной биржи.

В 2006—2007 годах — главный управляющий директор Управляющей компании «Альфа-Капитал».

С июня 2007 года по сентябрь 2008 года — генеральный директор УК «Ингосстрах-Инвестиции».

Общественная работа 
 С 1996 — Член Совета Директоров Профессиональной ассоциации регистраторов, трансферагентов и депозитариев (ПАРТАД).
 C 2005 — Председатель Наблюдательного совета НОА «Ассоциация распространителей финансово-экономической информации» (АРФИ).
 С 2005 — Член Правления Гильдии инвестиционных и финансовых аналитиков (ГИФА).
 С 2008 — Советник руководителя Комитета по собственности Государственной Думы Федерального собрания РФ (Госдума)
 С 2011 — Заместитель генерального директора Института развития финансовых рынков.
 С 2011 — Автор курсов и семинаров, ведет профессорско-преподавательскую деятельность в Национальном исследовательском университете Высшая школа экономики .

Награды 
 2004 — Диплом Лауреата Рейтинга «100 самых профессиональных карьер в бизнесе и власти».
 2005 — Диплом Лауреата Рейтинга «200 самых профессиональных коммерческих директоров России».
 2007 — Диплом Лауреата Премии «За личный вклад в развитие рынка ценных бумаг».
 2008 — Диплом Лауреата Рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров».

Библиография 

 «Теория и практика инвестиционного анализа фондовых активов. Информанализ.» — М: Маркет ДС, 2008. — С. 480. — ISBN 978-5-7958-0201-5 .
 «Инвестиционное дело», — М: Маркет ДС, 2007. — С. 480. — ISBN 5-7958-0028-3 (в соавторстве).
 «Депозитарий на рынке ценных бумаг. Зарубежный и российский опыт, практические рекомендации и методики, материалы для сдачи специализированного экзамена.» — М: ИАУЦ НАУФОР, 1999. — С. 413. — ISBN 5-93323-001-4 
 Петров В. С. автор  более 300 публикаций и других печатных трудов . Автор статей в ведущих академических журналах из  ВАК:
 Петров В. С. Анализ фондовых Активов при построении инвестиционных стратегий, Журнал ФИНАНСЫ № 7, 2008 г., Стр. 60
 Петров В. С. Информационные технологии как инструмент информационного анализа инвестиционных сред и фондовых активов,Журнал Микроэкономика, № 6 2008 г., Стр. 147
 Петров В. С. Методологические аспекты информационного анализа инвестиционных сред и фондовых активов,Журнал Микроэкономика, № 5 2008 г., Стр. 107
 Петров В. С. Российский финансовый рынок , Экономические науки, № 8 2004 г., Стр. 7
 Петров В. С. Российский финансовый рынок — оценки и прогнозы, Журнал Общество и экономика, № 10, 2004 г.
 Петров В. С. Роль корпоративного управления и независимых директоров при подготовке IPO,Журнал Биржевое обозрение № 11, 2005 г. (в соавторстве)
 Петров В. С. Инфляция в России нынешняя ситуация и пути контроля, Журнал Общество и экономика, № 6, 2002 г.
 Петров В. С. Инфраструктура российского рынка развивается в правильном направлении, Журнал Рынок ценных бумаг, № 12, 1998 г.

Примечания

Ссылки 
 Биография Петрова В. С. на портале www. rusperson. com
 [www.people.su/86679 Биография Петрова В. С. на портале www.people. su]
 Биография Петрова В. С. на портале www. slon. ru
 Биография Петрова В. С. как члена Правления Российского Института Развития финансовых рынков www.irfr. ru
 Биография Петрова В. С. на экспертном портале «Открытая экономика» www.opec.ru 
 Информация о Петрове В. С. на сайте Высшей школы экономики 
 Интервью Петрова В. С. Финансовой видеоэнциклопедии www.incomepoint. tv 

Финансисты России